Sluga naroda () je velika ukrajinska politična stranka, ki je bil 31. marca 2018 uradno registrirana na ministrstvu za pravosodje Ukrajine. Stranka je bila ustvarjena pod javno domnevo, da bo nekdo izrabil naslov uspešno političnozabavne oddaje za svojo stranko. Pod to domnevo je stranko ustvaril sam televizijski kanal Kvartal 95. To preventivno dejanje proti cinizmu je bilo zanimivo, a legalno se je stranka prej imenovala Stranka za odločilne spremembe, a bila nato pretvorjena v Slugo ljudstva. Sama stranka je tako obstajala legalno od aprila 2016.   

Oddaja Sluga narodu je političnozabavna oddaja, kjer srednješolski učitelj zgodovine po verbalnem izpadu, ki so ga posneli njegovi učenci, vstopi v politično bitko in je presenetljivo izvoljen za predsednika Ukrajine. Zvezdnik Kvartala 95 kmalu postane pomemben član stranke.

Zgodovina 
Prvi vodja novoimenovane stranke je bil odvetnik Kvartala 95 Ivan Bakanov.  Decembra 2018 je zvezda oddaje kandidiral za predsednika Ukrajine. Izvoljen je bil leta 2019 z rezultatom 30%. Njegova stranka pa je pridobila veliko večino leta 2019 v parlamentarnih volitvah z rezultatom 43%.

Ideologija in stališča 
23. maja 2019 je Ruslan Stefanchuk, predstavnik Zelenskega v  parlamentu, sporočil, da je stranka izbrala libertarstvo kot svojo osnovno ideologijo. Potem ko je bil Aleksander Kornienko izvoljen za vodjo stranke v začetku novembra 2019, je izjavil, da se bo spremenila takratna strankina ideologija libertarizma, ki je bila "potrebna za iskanje kompromisa znotraj stranke."  Zatrdil je, da bo nova  ideologija stranke "nekaj med liberalnimi in socialističnimi pogledi". 

Sam predsednik je zagovarjal v zgodnjem obdobju legalizacijo canabisa, splava, kockanja, prostitucije.

Opombe

Reference

Zunanje povezave 

 Uradna spletna stran 

Politične stranke v Ukrajini
Politične stranke, ustanovljene leta 2018